Констанца:

 Констанца — город в регионе Добруджа Румынии.
 Констанца — морской порт в одноимённом городе Румынии.
 Констанца — румынский жудец в регионе Добруджа.

См. также